The Time Has Come – singolo di P. P. Arnold del 1967
 The Time Has Come – album di Christy Moore del 1983
 The Time Has Come – singolo di Mike Oldfield del 1987
 The Time Has Come – album di Martina McBride del 1992
 The Time Has Come – singolo di Martina McBride del 1992